Den Familiennamen Wätjen oder auch Waetjen tragen folgende Personen:

 Christian Heinrich Wätjen (1813–1887), deutscher Reeder

 Eduard Waetjen (1907–1994), deutscher Jurist, Mitarbeiter der Abwehr, Widerstandskämpfer, Mitglied der des Kreisauer Kreises
 Hermann Wätjen (1876–1944), deutscher Historiker und Professor in Münster/Westfalen
 Hermann von Wätjen (1851–1911), deutscher Politiker und Rittergutsbesitzer
 Julius Diedrich Helmerich Wätjen (1780–1832?), deutscher Kaufmann (Tabak) und Fabrikant (Kerzen)
 Julius Wätjen (1883–1968), Pathologe, Mitglied der Leopoldina
 Otto von Wätjen (1881–1942), deutscher Maler
 Richard Wätjen (1891–1966), deutscher Dressurreiter
 Rudolf Wätjen (1915–2005), deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr

Wätjen bezeichnet:
 D. H. Wätjen und Co.
 C. H. Wätjen, ein Frachtschiff
 Wätjens Schloss
 Wätjens Park in Blumenthal